Stacking steht für:

 Stacking (Medikamente), gleichzeitige Verwendung von verschiedenen Medikamenten
 Stacking (Netzwerktechnik), bei Netzwerken zusammengeschaltete Switches
 Focus stacking in der digitalen Bildverarbeitung
 Stacking (Computerspiel), ein Adventure-/Puzzle-Computerspiel
 Dice Stacking, ein Geschicklichkeitssport mit Würfeln und Bechern
 Sport Stacking, ein Geschicklichkeitssport mit Bechern
 Stacking (Bildverarbeitung), ein Optimierungsverfahren der Fotografie

Siehe auch:
 Stack

pl:Stacking